Реинжиниринг бизнес-процессов
 Реинжиниринг программного обеспечения
 Обратная разработка